Козло́вский переулок — переулок в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Волковского проспекта до Бухарестской улицы.

История 
Наименование Козловский переулок известно с 1917 года, дано по фамилии домовладельца.

Первоначально проходил от Волковского проспекта до Стрельбищенской улицы, в  продлён до Бухарестской улицы.

Достопримечательности 
 Ново-Волковское кладбище
 детский сад № 70
 Автотранспортный и электромеханический колледж

Пересечения 
 Волковский проспект — Козловский переулок примыкает к нему.
 Стрельбищенская улица — примыкание.
 Бухарестская улица — Козловский переулок примыкает к ней.

Транспорт 
Ближайшая станции метро — «Бухарестская» и «Волковская». По самому переулку движение общественного транспорта не организовано. Ближайшие остановки расположены на пересечении Бухарестской улицы и улицы Салова: автобусы (36, 54, 57, 59, 74, 76, 91, 117) и трамваи (25, 43, 45, 49)

Интересный факт 
Все дома, находящиеся на Козловском переулке, относятся к Волковскому проспекту, Стрельбищенской улице и Бухарестской улице. Но к самому переулку не относится ни один дом.

Примечания

Литература

Ссылки